Termenul „Haselbach” se poate referi la:

Haselbach (Niederbayern), in Bayern
Haselbach (bei Altenburg), in Thüringen
Haselbach (Gemeinde Arbesbach), in Niederösterreich
Haselbach (Gemeinde Niederhollabrunn), in Niederösterreich
Haselbach (Gemeinde Altenfelden), in Oberösterreich

Vezi și
Hasselbach (Hunsrück), Rheinland-Pfalz
Hasselbach (Taunus), aparține de Weilrod, Hessen
Hasselbach (Westerwald), Rheinland-Pfalz